Judzicken ist ein deutscher Ortsname:
 Judzicken, 1938 bis 1945 Gutenborn, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Judziki (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Judzicken, 1929 bis 1945 Wiesenhöhe, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Judziki (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen